

Persone 
 Gyoshū Hayami – pittore giapponese in stile Nihonga
 Jun Hayami – fumettista giapponese ero guro hentai
 Mokomichi Hayami – attore giapponese
 Saori Hayami – doppiatrice e cantante giapponese
 Shō Hayami – doppiatore, cantante e attore giapponese

Altro 
 Distretto di Hayami – uno dei distretti della prefettura di Ōita in Giappone